Mobiel (boek), een boek van Stephen King
Mobiele telefoon of gsm

Organisaties:
Route Mobiel, een Nederlandse pechdienst
Mobiel vzw, een Kortrijkse fietsorganisatie

Zie ook
Mobile (doorverwijspagina)
Mobiliteit (doorverwijspagina)